Il doppio del torneo di tennis Fischer Grand Prix 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale 6–4, 4–0 dopo il ritiro di Brian Gottfried e Raúl Ramírez.

Teste di serie
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (finale)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)
 Arthur Ashe /  Wojciech Fibak (semifinali)
 Colin Dowdeswell /  Mike Estep (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Fischer Grand Prix 1976